Антон Николаевич Губанкóв (29 января 1965, Ленинград, РСФСР, СССР — 25 декабря 2016, акватория Чёрного моря близ г. Сочи, Россия) — государственный деятель, журналист, филолог. Директор департамента культуры Министерства обороны России (2013—2016), Министр культуры Московской области (2012—2013), председатель Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга (2008—2011). Государственный советник Российской Федерации 2 класса. Заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Погиб 25 декабря 2016 года в авиационной катастрофе под Сочи самолёта Минобороны России, вылетевшего с группой артистов ансамбля Александрова и общественными деятелями на авиабазу Хмеймим в Сирии.

Биография 
Антон Николаевич Губанков родился 29 января 1965 года в Ленинграде. Отец — Николай Николаевич Губанков — преподаватель русской философии в театральной академии. Мать — Марианна Викторовна Прошкина, художник.

Дедушка по отцовской линии - Губанков Николай Кузьмич. Инвалид ВОВ. Проживал и умер в Восточном Казахстане. Дедушка и бабушка по материнской линии — Виктор Прошкин и Виктория Белаковская, а также младший брат деда — Анатолий Прошкин были художниками, все трое учились во ВХУТЕМАС в мастерской К.Петрова-Водкина, их картины хранятся в собрании Государственного Русского музея. Двоюродный дядя — кинорежиссёр Александр Прошкин.

В 1987 году окончил французское отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета.

С 1985 года — корреспондент газеты «Ленинградский университет», публиковался в ряде федеральных изданий («Известия», «Советская Россия»).

В 1988—1990 годах работал в Сирии.

С 1991 года — корреспондент газеты «Невское время», а с 1992-го — комментатор и ведущий программ «Радио России» на РТР.

В 1993 году — возглавил информационную службу радио ГТРК «5 канал» (Творческое объединение «Панорама»).

С 1994 года — ведущий «Информ-ТВ», прямых эфиров, программы «Дела городские» (ГТРК «5 канал»), программы «Новое Пятое колесо», «За и против» (РТР).

С 1997 года — руководитель Службы информации и публицистики Дирекции «Санкт-Петербург» ВГТРК, корпункта РТР в Санкт-Петербурге.

С 1999 года — начальник Службы информации Дирекции (ныне — ГТРК), руководитель программы «Вести-Петербург».

С 3 июня 2008 по 25 октября 2011 года — председатель Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга.

В 2009—2010 годах — член Президиума Координационного совета Министерства культуры Российской Федерации, с 2010 года — член Коллегии Министерства культуры Российской Федерации. В 2011 году окончил аспирантуру Санкт-Петербургского государственного университета. Преподавал на факультете журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. Автор и продюсер телевизионных фильмов, автор публикаций по истории и культуре России. Член правления региональной организации Медиа Союза, член Секретариата Союза журналистов СПб и ЛО. Являлся членом Комиссии по помилованию при губернаторе Санкт-Петербурга.

С 24 мая 2012 по январь 2013 года — министр культуры Московской области.

После назначения экс-губернатора Московской области Сергея Шойгу Министром обороны России, Антон Губанков пишет заявление об уходе с поста министра культуры Московской области и 25 марта 2013 года назначен директором новой структуры Минобороны России — Управления культуры, которое в 2016 году преобразовано в Департамент культуры Министерства обороны Российской Федерации.

В июле 2013 года Антон Губанков исполнил рэп о службе в армии, ролик которого записан с целью «повышения авторитета российской армии и престижа военной службы» и опубликован на YouTube. Автором текста является сам Губанков, идея записать песню родилась у него на коллегии Минобороны, посвящённой престижу воинской службы. Губанков заявил, что каждый патриотично настроенный сотрудник ведомства должен не только честно служить, но и привносить в общее дело «хорошую дозу творчества и креатива» и утверждает, что «дамы млеют от солдатского взгляда» и что армии нужен солдат с «Бэтменом внутри и Рэмбо снаружи». «Хочешь быть в тренде, культурным и смелым? Займись поскорее воинским делом».

Особую роль сыграл в возвращении Республики Крым. В апреле 2014 года написал слова к песне «Вежливые люди», посвящённой «вежливым людям», которые участвовали в событиях в Крыму в конце февраля — начале марта 2014 года.

Губанков вывел армейскую культуру на качественно новый уровень. По его инициативе были проведены масштабные фестивали и военно-патриотические акции («Армия России», «Медиа-Ас», «Армия-джаз», «Крымская волна», «Золотой Сокол», Всеармейские игры КВН, «Наша песня», Московский международный фестиваль «Круг света» на здании Минобороны), проведена реконструкцию центральных учреждений культуры, создана система учёта объектов культурного наследия, находящихся в ведении Минобороны.

Увлекался коллекционированием антиквариата и редких книг. Занимался бегом. Владел французским, арабским и английским языками.

Семья 
В разводе с апреля 2016 года (бывшая супруга — Окунь М.В.). Трое детей — сын Никита (род. 1998), две дочери. Сестра — Лиза Каймин, журналист телеканала RTVI.

Гибель 
Антон Николаевич Губанков погиб 25 декабря 2016 года в авиационной катастрофе под Сочи самолёта Минобороны России, вылетевшего с группой артистов ансамбля Александрова на авиабазу Хмеймим в Сирии. Останки идентифицированы после проведения генетической экспертизы в январе 2017 года. Похоронен с воинскими почестями 16 января 2017 года на Федеральном военном мемориальном кладбище.

Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области выступил с инициативой об учреждении премии имени Антона Губанкова.

Награды

Почётные звания 
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Медали 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;
 Медаль Жукова;
 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»;
 
 ;
 
 Памятная медаль «100-летие А. Т. Твардовского» (Министерство культуры Российской Федерации);
 Медаль «В память 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года» (РПЦ, 2012 год).

Грамоты и благодарности 
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (17 августа 2010 года) — за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов;
 Благодарность Президента Российской Федерации;
 Почётная грамота Министерства культуры Российской Федерации.

Знаки 
 Знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом»;
 Знак «За заслуги перед журналистским сообществом»;
 .

Премии 
 Гран-при конкурса «Золотое перо-2004» («Журналист года»);
 Лауреат театральной премии имени Андрея Толубеева — за вклад в развитие театра.

Программа «Вести-Петербург» под его руководством стала лауреатом премий ТЭФИ-регион 2002 и 2003, премий СЕЗАМ 2003 и 2004, получила знаки «Общественное признание-2004», «Лучший международный проект-2003».

Общественные награды 
 Орден Святителя Николая Чудотворца III степени.

Классные чины 
 Государственный советник Российской Федерации 2 класса (22 января 2015 года).
 Государственный советник Российской Федерации 3 класса (25 февраля 2014 года).

Примечания

Ссылки 

 Биография на сайте Министерства обороны Российской Федерации
 Антон Губанков на сайте rusperson.com
 Некролог на сайте газеты «Красная звезда»
 Антона Губанкова «назначили» на три должности
 Министр культуры Подмосковья орудует лопатой и поит чаем, «Труд», № 188, 21.12.2012.
 Культура и Армия — Департамент культуры Министерства обороны Российской Федерации

Министры Московской области
Выпускники филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета
Почётные доктора РГСУ
Погибшие в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года
Умершие в Чёрном море
Похороненные на Федеральном военном мемориальном кладбище
Члены правительства Санкт-Петербурга
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании